Rudolf Brandsch (1858–1880) erdélyi szász doktorandusz
 Rudolf Brandsch (1880–1953) erdélyi szász politikus, 1910-től parlamenti képviselő